

Persone
 Camille Langevin (1843-1913) – operaio francese, personalità della Comune di Parigi
 Hélène Langevin-Joliot (1927) – fisica francese, figlia di Frederic Joliot e Irene Curie
 James Langevin (1964) – politico statunitense
 Paul-Gilbert Langevin (1933-1986) – musicologo francese, figlio di Paul Langevin
 Paul Langevin (1872-1946) – fisico francese

Altro 
 5290 Langevin – asteroide della fascia principale
 Cratere Langevin – cratere posto sulla faccia nascosta della Luna
 Institut Laue-Langevin (ILL) – organizzazione internazionale di ricerca ubicata a Grenoble (Francia)
 Langevin – edificio canadese adibito come residenza ufficiale del Primo ministro